Édouard de Reszke – basso polacco
 Jean de Reszke – tenore e insegnante polacco naturalizzato francese
 Josephine de Reszke – soprano polacco